Betegnelse hob bruges om flere ting:
En galaksehob er en samling af galakser.
En stjernehob er en samling af stjerner.
En hob kan være en datastruktur. Se hob (datastruktur).